Mercator (latin: købmand) kan henvise til flere personer og ting:

 Gerardus Mercator – en flamsk kartograf
 Nicolaus Mercator – en holstensk matematiker
 Mercatorprojektion – en vinkeltro kortprojektion udviklet af G. Mercator
 Mercator (luftfartøj) – et ubemandet, soldrevet luftfartøj til overvågning
 Mercator (supermarked) – en stor slovensk supermarkedskæde